DB320 је гробница која се налази близу Деир ел-Бахриа. Ова гробница је садржава велику збирку мумија староегипатских фараона. Садржавала је више од 50 краљева, краљица, и разних племстава.

Неке од мумија из ове гробнице су:

Осим ових, пронађене су још многе мумије.

Референце 

Стари Египат